La Fusée, film français de Jacques Natanson, sorti en 1933
 La Fusée, bande dessinée de la série Bobo, parue en 1978